Osella je italijansko dirkaško moštvo in bivša ekipa v Formuli 1. Sedež ekipe je v Volpianu blizu Torina v Italiji. Med sezonama  in  nastopili so na 132-ih prvenstvenih dirkah Formule 1, toda dosegli le dve uvrstitvi med dobitnike točk, Jean-Pierre Jarier za četrto mesto na Veliko nagrado San Marina v sezoni 1982 in Piercarlo Ghinzani za peto mesto na Veliko nagrado ZDA v sezoni 1984.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

*Za peto mesto niso dobili točk.

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1980
Športna moštva, razpuščena leta 1990
Osella